Дже́сси Уэ́сли Уи́льямс (; ) — американский актёр и модель, наиболее известный по роли доктора Джексона Эйвери в телесериале «Анатомия страсти», а также по роли Маркуса из игры «Detroit: Become Human».

Биография 
Джесси Уильямс родился в Чикаго, штат Иллинойс. Его отец — афроамериканец, а мать — шведка. Он окончил университет Темпл в Филадельфии, Пенсильвания, в период обучения в котором начал карьеру модели для Kenneth Cole Productions.

Карьера 
Уильямс дебютировал на экране в 2006 году в эпизоде сериала «Закон и порядок». После он снялся в подростковом сериале Beyond the Break и появился в «Университете». В 2008 году он появился с небольшой ролью модели в фильме «Джинсы-талисман 2». В 2009 году он снялся в клипе Рианны — «Russian Roulette». Кроме того он появился в клипе «Fall in Love» британской певицы Эстель.

В 2009 году Уильямс получил роль Джексона Эйвери в шестом сезоне телесериала «Анатомия страсти». Его появление в сериале первоначально было периодическим, а начиная с седьмого сезона он был повышен до основного актёрского состава. В 2010 году BuddyTV включил его в свой список «Ста самых сексуальных мужчин года», где Уильямс занял шестую строчку. В 2011 году он получил премию «Молодой Голливуд».

Уильямс сыграл одну из главных ролей в фильме «Хижина в лесу», который был выпущен в прокат в апреле 2012 года.

В декабре 2017 Уильямс снялся в клипе Деми Ловато — «Tell Me You Love Me».

В 2018 году Джесси стал одним из главных героев игры Detroit: Become Human, исполнив роль Маркуса.

Личная жизнь 
Джесси Уильямс и его будущая жена Эрин Дрейк Ли познакомились, когда он ещё не был знаменит. Она занималась недвижимостью, а он работал школьным учителем и лишь изредка подрабатывал моделью. 1 сентября 2012 года Джесси Уильямс и Эрин Дрейк Ли поженились. У пары двое детей: дочь Сэди (род. в декабре 2013) и сын Масео (род. в октябре 2015). В апреле 2017 года стало известно, что Джесси Уильямс и Эрин Дрейк Ли разводятся после 5 лет брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Фотомодели США
Выпускники Школы Мозеса Брауна
Выпускники Университета Темпл